Ла Лахиља има више значења:

 Ла Лахиља (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Лахиља, Ла Естансита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лахиља (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахиља (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахиља, Амплијасион лос Ојос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахиља (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахиља, Ла Лахиља де Абахо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лахиља (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Лахиља (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лахиља (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Лахиља (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахиља (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахиља (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахиља (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Лахиља (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику